Waldenström kan syfta på:

 Waldenström (efternamn) – svenskt efternamn
 Waldenström (släkt) – svensk släkt med starka läkar- och lärdomstraditioner
 Waldenströms sjukdom – blodcellscancer
 Waldenströmska gården – gårdsbyggnad och byggnadsminne i Åmål